A 2003-as férfi vízilabda-Európa-bajnokságot 2003. június 6. és június 15. között rendezték meg Szlovéniában, Kranj városában.

Lebonyolítás 
A tornán 12 csapat vett részt. 2 darab 6 csapatos csoportban körmérkőzések után dőlt el a csoportbeli helyezés. A csoportmérkőzések során ha a rendes játékidő végén döntetlen volt az eredmény, akkor hosszabbítás következett.
A csoportokban a sorrend megállapítása a következők szerint történt:
 több szerzett pont
 azonos pontszám esetén az érintett csapatok mérkőzésén szerzett több pont (egymás elleni eredmény)
A csoportok 5. helyezettjei a 9. helyért, az utolsók a 11. helyért játszottak.
A csoportok első 4 helyezettje jutott a negyeddöntőbe. A negyeddöntőtől kezdve egyenes kieséses rendszerben folytatódott a torna.

Csoportok

Eredmények

Csoportmérkőzések

A csoport

B csoport

Egyenes kieséses szakasz

Negyeddöntő

5.-8. helyért

Elődöntő

Helyosztók

11. helyért

9. helyért

7. helyért

5. helyért

Bronzmérkőzés

Döntő

Végeredmény

Érmesek

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 2003-as női vízilabda-Európa-bajnokság

F2003
Európa-bajnokság